Kootenay—Columbia est une circonscription électorale fédérale canadienne de la Colombie-Britannique.

Circonscription fédérale 

La circonscription se situe au sud-est de la Colombie-Britannique et représente les villes de Nakusp, Creston, Revelstoke et Golden.

Les circonscriptions limitrophes sont Kamloops—Thompson—Cariboo, Okanagan—Shuswap et Colombie-Britannique-Southern Interior.

Historique 
La circonscription a été créée en 1996 à partir des circonscriptions de Kootenay-Est et de Kootenay-Ouest—Revelstoke. En 2003, une petite partie de Kootenay—Boundary—Okanagan fut transférée à la circonscription.

Résultats électoraux 

Source : Élections Canada

Notes et références

Voir aussi 
Circonscription de Kootenay—Columbia — Statistique Canada
Circonscription de Kootenay—Columbia — Élections Canada

Circonscription fédérale en Colombie-Britannique